Cyclops diaphanus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1853 roku przez niemieckiego zoologa Johanna Gustava Fischera.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops diaphanus Fischer, 1853. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1853 roku